Długość wszystkich ulic w Lwówku Śląskim wynosi 53,940 km, w tym leżących w ciągu dróg poszczególnych kategorii (stan na rok 2017):
 krajowych – 0
 wojewódzkich – 2
 297 (ul. Przyjaciół Żołnierza, al. Wojska Polskiego, ul. Jaśkiewicza)
 364 (ul. Gryfowska, al. Wojska Polskiego, ul. Jaśkiewicza, ul. Betleja, ul. Złotoryjska)
 powiatowych – 4
 2496D (ul. Oświęcimska)
 2509D (ul. Widokowa)
 2532D (ul. Płakowicka)
 2541D (al. Wojska Polskiego)
 gminnych – 115
Najdłuższą ulicą w Lwówku Śląskim jest ulica Złotoryjska (ok. 4100 m długości), natomiast jedna z najkrótszych to ulica Emilii Plater (ok. 50 m długości).

Alfabetyczna lista alei, ulic, placów i skwerów Lwówka Śląskiego 
0 A B C D F G J K L Ł M N O P R S T W Z ŻDane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Nieistniejące nazwy ulic

Przed 1945 rokiem 
Nieistniejące nazwy ulic przed 1945 rokiem.

Ulice:
 Bismarcka
 Blüchera
 Burmistrza Klaua
 Bolesławiecka
 Cesarza Fryderyka
 Dresslera
 Gneisnaua
 Grabarska
 Jeleniogórska
 Kąpielowa
 Klasztorna
 Kościoła Ewangelickiego
 Kościoła Katolickiego
 Lubańska
 Łaźniowa
 Łukowa
 Marzahn
 Młynarska
 Moltka
 Ochronna
 Pocztowa
 Promenadowa
 Radłówkowska
 Rektora Pfuhla
 Rębacka
 Roona
 Rybacka
 Sądowa
 Starołukowa
 Tkacka
 Winogórska
 Waltera
 Zeppelinów
Place:
 Cesarza Wilhelma
 Dolny Rynek
 Górny Rynek
 Zamku Lenno

Po 1945 roku 
Nieistniejące nazwy ulic po 1945 roku.

Ulice:
 Dzierżyńskiego Feliksa (przed II wojną światową Amtsgerichtsplatz, czyli Plac Sądowy, lata powojenne: Plac Świętojański, Plac Św. Jana, oficjalnie Plac Feliksa Dzierżyńskiego - do 1990 r., 1990-1997 Plac Hanki Sawickiej, 17.07.1997-26.06.2003 Plac Jana Pawła II, od 26.06.2003 skwer imienia Aleksandra hrabiego Fredry)
 Jeleniogórska (obecnie ulica Jakuba Jaśkiewicza)
 Krasickiego Janka (obecnie ulica Krasickiego Ignacego)
 Przodowników Pracy (od 2018 ul. Legionów)
 Roli-Żymierskiego Michała
 Sawickiej Hanki (obecnie ulica Jana Pawła II)
 Świerczewskiego Karola
 Waryńskiego Ludwika (obecnie ulica Polskiego Czerwonego Krzyża)

Przypisy